Села:
 Шельвів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Шельвів — Хмельницька область, Білогірський район